Rothleiten heißen:
 Rothleiten (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg in Oberfranken, Bayern
 Rothleiten (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen in Mittelfranken, Bayern
 Rothleiten (Gemeinde Frohnleiten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Frohnleiten, Steiermark

Siehe auch:
 Rotleiten